Sadiq est un nom de famille notamment porté par :
Ayaz Sadiq (né en 1954), homme politique et homme d'affaires pakistanais ;
Hussein al-Sadiq (né en 1973), footballeur saoudien ;
Ja'far al-Sâdiq (702-765), fondateur de la première école de l'islam ;
 Pishtiwan Sadiq (1969-), homme politique kurde irakien.

C'est aussi un prénom (en ) :

 Sadiq Khan (né en 1970),  homme politique britannique.